Vandenberg AFB Launch Facility 08 (LF-08, früher 394A7, ursprünglich ein Minuteman 394 SMS Silo) ist ein Raketensilo auf der Vandenberg Air Force Base in Kalifornien, USA.

Das Silo wurde in den 1960er bis 1980er Jahren zu Forschungs- und Erprobungsstarts der Minuteman-Rakete verwendet. Mitte der 1980er bis Anfang der 1990er Jahre wurde es zu Testflügen der LGM-118 Peacekeeper verwendet.

Ein besonderer Test fand am 4. Februar 1994 statt: Mit dem Astrid-Testvehikel wurde erstmals der sogenannte „Laser-Pumped-Propulsion“-Antrieb getestet. Astrid erreichte hierbei eine Höhe von 2 km. Seitdem wurden keine Tests mehr von LF-08 durchgeführt.

Startliste

Weblinks 
 

Launch Facility 08